Fratelli (ital. „Brüder“) steht für:
 Fratelli d’Italia, italienische Nationalhymne
 Fratelli d’Italia (Partei), italienische Partei 
 Fratelli Toso, italienische Glasmanufaktur
 Fratelli Ruffatti italienische Orgelbaufirma 
 Fratelli-Inseln, im Mittelmeer

Siehe auch:
 The Fratellis 
 Fraticelli
 Fratel